Grasnitz ist ein deutscher Ortsname:
 Grasnitz, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Grazymy, Gmina Gietrzwałd, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Grasnitz, Kreis Rosenberg, Westpreußen, seit 1945: Grazymowo, Gmina Prabuty, Powiat Kwidzyński, Woiwodschaft Pommern, Polen